Шелаев — русская фамилия:

 Шелаев, Антон Стефанович — Герой Советского Союза.
 Шелаев, Иван Власович — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Шелаев, Игорь Александрович (1935—2004) — советский и российский учёный-радиофизик, профессор, лауреат Государственной премии РФ.
 Шелаев, Олег Николаевич — украинский футболист.
 Шелаев, Рустам Хабибулович (род. 1976) — российский футболист, вратарь.

См. также 
 Шенаев